Анато́лий Соколо́в:
 Анатолий (Соколов; в миру: Федот Андреевич Соколов; 1865—1942) — обновленческий митрополит Астраханский, затем Крымский, Луганский, Костромской.
 Соколов, Анатолий Александрович (1891—1971) — русский художник, эмигрант.
 Соколов, Анатолий Алексеевич (род. 1953) — художник-реалист.
 Соколов, Анатолий Викторович (род. 1951) — советский игрок в хоккей с мячом и хоккей на траве.
 Соколов, Анатолий Иванович (1913—1985) — советский капитан, Герой Советского Союза.
 Соколов, Анатолий Михайлович (1911—1942) — Герой Советского Союза.
 Соколов, Анатолий Сергеевич (1895—1936) — советский историк и общественный деятель.